Бріорія (Bryoria) — рід лишайників родини пармелієві (Parmeliaceae). Рід має широке поширення, особливо у бореальних та помірних регіонах. Включає 51 вид.

Види 
 Bryoria abietina
 Bryoria acanthodes
 Bryoria ambigua
 Bryoria americana
 Bryoria asiatica
 Bryoria austromontana
 Bryoria bicolor
 Bryoria capillaris
 Bryoria carlottae
 Bryoria carpatica
 Bryoria catharinae
 Bryoria cervinula
 Bryoria chalybeiformis
 Bryoria confusa
 Bryoria cornicularioides
 Bryoria dahlii
 Bryoria divergescens
 Bryoria fabiszewskiana
 Bryoria fastigiata
 Bryoria fennica
 Bryoria flexuosa
 Bryoria forsteri
 Bryoria fremontii
 Bryoria friabilis
 Bryoria furcellata
 Bryoria fuscescens
 Bryoria fuscidula
 Bryoria glabra
 Bryoria haynaldii
 Bryoria hengduanensis
 Bryoria himalayensis
 Bryoria implexa
 Bryoria inactiva
 Bryoria indonesica
 Bryoria jubata
 Bryoria kockiana
 Bryoria kuemmerleana
 Bryoria lactinea
 Bryoria lanestris
 Bryoria levis
 Bryoria mariensis
 Bryoria mirabilis
 Bryoria motykae
 Bryoria motykana
 Bryoria nadvornikiana
 Bryoria nepalensis
 Bryoria nitidula
 Bryoria orientalis
 Bryoria osteola
 Bryoria pellucida
 Bryoria perspinosa
 Bryoria pikei
 Bryoria poeltii
 Bryoria positiva
 Bryoria pseudocapillaris
 Bryoria pseudocyphellata
 Bryoria pseudofuscescens
 Bryoria rigida
 Bryoria ruwenzoriensis
 Bryoria salazinica
 Bryoria setacea
 Bryoria simplicior
 Bryoria smithii
 Bryoria sophiae
 Bryoria spiralifera
 Bryoria subcana
 Bryoria taborensis
 Bryoria tatarkiewiczii
 Bryoria tatrica
 Bryoria tenerrima
 Bryoria tenuis
 Bryoria trichodes
 Bryoria variabilis
 Bryoria vrangiana

Примітки 

Пармелієві
Роди грибів